Hundoegger oder Hundögger

bezeichnet
 Hundoegger (Familie), seit dem 18. Jahrhundert in Tirol nachweisbare, in Europa vertretene Familie

ist der Name folgender Personen
 Agnes Hundoegger (1858–1927), deutsche Sängerin, Pianistin und Musikpädagogin, Autorin und Lehrerin der Tonika-Do-Lehre
 Ossip Hundoegger (Ossip Hundögger; Joseph Hundögger; 1822–1884), deutscher Mediziner, Armenarzt, Sanitätsrat und Krankenhausleiter

Siehe auch
 Hundegger